Штат Массачусетс включает в себя 14 округов. По данным на 1 июля 2015 года население штата составляло 6 794 422 человека. Площадь штата составляет 27336 кв.км, самым населенным округом является
Мидлсекс, самым малонаселенным  Нантакет.

Список

Примечания 

 
Массачусетс